Schallert ist der Familienname folgender Personen:
 Elmar Schallert (* 1944), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Gerhard Schallert, österreichischer Skispringer
 Richard Schallert (* 1964), österreichischer Skispringer und Skisprungtrainer
 William Schallert (1922–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Willibald Schallert (1896–1961), Leiter des Arbeitseinsatzes für Juden in Hamburg von 1940 bis 1945